

Biologia 
 Hotspot di biodiversità – luoghi terrestri, in cui vive la maggior parte della biodiversità
 Hot spot – regione di DNA in cui la frequenza di ricombinazione o di mutazione è molto superiore rispetto a quella media di regioni di grandezza simile

Geologia 
 Punto caldo (Hotspot) – un luogo sulla superficie terrestre soggetto a fenomeni di vulcanismo per un lungo periodo sulla scala temporale dei movimenti tettonici

Informatica 
 HotSpot – macchina virtuale Java sviluppata e mantenuta da Oracle
 Hotspot – access point di una rete wireless

Musica 
 Hotspot – album dei Pet Shop Boys del 2020